Драфт ВНБА 2002 года прошёл 20 апреля, в субботу, в студии развлечений НБА () в городке Сикокас, штат Нью-Джерси. К участию в драфте были допущены игроки после окончания колледжа и игроки-иностранцы. Так как лотерея драфта стала проводиться только с конца 2002 года, право выбора под первым номером получила последняя команда прошедшего сезона «Сиэтл Шторм», который она использовала на 21-летнюю Сью Бёрд, защитника из университета Коннектикута. В этом году последний раз процедура церемонии драфта состояла из четырёх раундов, со следующего года количество раундов уменьшилось до трёх.

Всего на этом драфте было выбрано 64 баскетболистки, из них 57 из США и по одной из Канады (Стейси Дейлс), Чехии (Зузана Климесова), Мали (Амшету Майга), Франции (Люсьен Бертье), Бельгии (Кэти Вамбе), Германии (Линда Фрёлих) и Болгарии (Гергана Славчева). Центровая Корел Энгин (урождённая Кори Энгасен) родилась в городке Ботелл (штат Вашингтон), с 2004 года играла в чемпионате Турции, а в 2005 году приняла двойное гражданство, чтобы выступать за сборную этой страны. Сью Бёрд в свою очередь кроме американского имеет гражданство Израиля.

Легенда к драфту

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Ссылки 
 
 
 

Драфты ВНБА
ВНБА в сезоне 2002

